The Rum Diary henviser til:
 en roman, The Rum Diary (bog), skrevet af Hunter S. Thompson.
 en film, The Rum Diary (film), instrueret af Bruce Robinson.